Sólntsevo OPG (de l'acrònim en rus de Организованная Преступная Группировка, transliterat Organizovannaia Prestupnaia Gruppirovka), grup de crim organitzat pertanyent màfia russa
 Organizados para Gobernar, partit polític de Veneçuela
 Ontario Power Generation, empresa pública de generació d'energia elèctrica d'Ontàrio, al Canadà
 Mediq (del seu nom en neerlandès Onderlinge Pharmaceutische Groothandel), companyia d'assistència sanitària originària dels Països Baixos
 Hospital psiquiàtric judicial (del seu nom en italià Ospedale Psichiatrico Giudiziario), institució de dret penitenciari d'Itàlia
 Ortopantomografia, tècnica radiològica panoràmica per a l'estudi dels maxil·lars
 Osteoprotegerina, glicoproteïna que inhibeix l'acció dels osteoclasts
 Conversió descendent paramètrica espontània (del seu nom en anglès Optical Parametric Generation), procés òptic no lineal que desdobla un fotó en dos de menor energia